

Lásd még 

 Bosznia-Hercegovina városai
 A Bosznia-hercegovinai Föderáció városai

Szerb Köztársaság
Szerb Köztársaság

simple:Bosnia and Herzegovina#Cities